Шторх () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шторх, Александр Андреевич (1804—1870) — участник восстания на Сенатской площади в 1825 году.
 Шторх, Андрей Карлович (1776—1835) — русский экономист.
 Шторх, Антон (1892—1975) — немецкий политик, министр труда.
 Шторх, Беатрис фон (урождённая герцогиня Ольденбургская; род. 1971) — немецкий политик, лоббист, блогер, адвокат.
 Шторх, Деспина (1894 или 1895 −1918) — турчанка, обвинённая в шпионаже во время Первой мировой войны.
 Шторх, Людвиг (1803—1881) — немецкий писатель.
 Шторх, Николай Андреевич (1815—1877) — действительный тайный советник.
 Шторх, Николаус (ок. 1500—1536) — немецкий проповедник перекрещенцев, один из цвиккауских пророков.
 Шторх, Эдуард (1878—1956) — чешский писатель, педагог, автор исторических романов.

См. также 
 Сторч
 Шторх (Fi 156) — немецкий лёгкий многоцелевой самолёт 1930—1940-х годов.